

Astronomia
 3508 Pasternak – asteroide della fascia principale

Persone
 Agnieszka Pasternak – politica polacca
 Anna Pasternak – pittrice israeliana
 Boris Pasternak (1890-1960) – scrittore russo
 Harley Pasternak – speaker motivazionale canadese
 Joe Pasternak (1901-1991) – regista statunitense
 Leonid Osipovič Pasternak (1862-1945) – pittore post-impressionista russo
 Maurice Pasternak – grafico belga
 Reagan Pasternak – attrice e cantante canadese